Nessun orizzonte oltre il fuoco (V ogne broada net) è un film del 1968 diretto da Gleb Panfilov.

Riconoscimenti 
 1970 - Festival del cinema di Locarno
 Pardo d'Oro alla maggioranza

Collegamenti esterni
 

Film drammatici
Pardo d'oro